Суперкубок Англії з футболу 1997 — 75-й розіграш суперкубка Англії, турніру, в якому зустрілися чемпіон Англії і  володар кубка Англії попереднього сезону. 3 серпня 1997 року на «Вемблі» у Лондоні на полі зійшлися чемпіон «Манчестер Юнайтед» та володар кубка «Челсі».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1997
1997 у футболі
Серпень 1997
1997 в англійському спорті